Протасеня — белорусская фамилия.

Известные носители  
 Протасеня, Анатолий Валерьевич (род. 1990) — белорусско-чешский хоккеист, крайний нападающий.
 Протасеня, Виктор Сазонович (1925—2001) — белорусский живописец.
 Протасеня, Иван Михайлович (род. 1931) — белорусский художник-график.
 Протасеня, Тит Петрович (1902—1965) — советский ученый в области патологической физиологии, доктор ветеринарных наук, профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР (1965).